Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Rekorde und Statistiken zur Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2019.

Torjägerinnen 
Die Rangfolge entspricht den Kriterien des "Goldenen Schuhs", wonach zuerst nach Toren, dann nach Vorlagen und letztendlich nach geringerer Spielzeit unterschieden wird.

Eigentore 
Alle Eigentore fielen in der Gruppenphase:
  zum 0:3-Endstand gegen Norwegen
  zum 0:1 gegen Nigeria (Endstand 0:2)
  zum 1:1 gegen Norwegen (Endstand 2:1)
  zum 2:3-Endstand gegen Australien
  zum 3:2 gegen Argentinien (Endstand 3:3)
  zum 1:1 gegen Neuseeland (Endstand 2:1)
  zum 0:1 gegen Chile (Endstand 0:2)
  zum 0:2-Endstand gegen die USA

Verschossene Strafstöße 
Im Spielverlauf zugestandene Strafstöße, die nicht (direkt) verwandelt wurden.
  gegen Italien (Nachschuss verwandelt)
  gegen Jamaika (gehalten von Sydney Schneider)
  gegen Argentinien (gehalten von Vanina Noemí Correa)
  gegen Chile (neben das Tor)
  gegen Thailand (an die Latte) – dadurch verpasste Chile das Achtelfinale
  im Achtelfinale gegen Schweden (gehalten von Hedvig Lindahl)
  im Viertelfinale gegen Norwegen (gehalten von Ingrid Hjelmseth)
  im Halbfinale gegen USA (gehalten von Alyssa Naeher)

Sperren 
 Yamila Rodríguez (Argentinien) erhielt im Playoff-Spiel gegen Panama die Gelb-Rote Karte und ist für das erste Gruppenspiel gesperrt. Sie wurde aber aus dem vorläufigen Kader gestrichen.

Sperren aufgrund von Karten 
Jede Spielerin, die mit  (direkter Feldverweis) vom Platz verwiesen wurde, war für das nächste Spiel gesperrt und musste mit weiteren Disziplinarstrafen rechnen. Jede Spielerin, die mit  (indirekter Feldverweis) vom Platz verwiesen wurde, war für das nächste Spiel gesperrt.
Jede Spielerin, die innerhalb des Turniers in zwei verschiedenen Spielen je eine Verwarnung () erhielt, war für das auf die zweite Verwarnung folgende Turnierspiel gesperrt. Bestand zum Ende des Viertelfinals nur eine Verwarnung, so wurde diese gestrichen – die Spielerin „geht unbelastet ins Halbfinale“.

Player of the Match 

 (Zahl) = Anzahl der Auszeichnungen bei mehr als einer.

Inoffizielle Gesamttabelle 
Von der FIFA wird keine offizielle Gesamttabelle geführt. Die Tabelle ist manuell nach den verschiedenen Kriterien sortierbar. Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, werden als Unentschieden gewertet. Diese Tabelle ist vorsortiert nach den erreichten Runden und wegen gruppenübergreifender Vergleichbarkeit nach dem Modus der Rangliste der Gruppendritten.

! 
! 
! 
! FP
! Gruppe

|| 7 || 0 || 0 || 7 || F1

|| 6 || 0 || 0 || 6 || E1

|| 7 || 0 || 0 || 7 || F2

|| 3 || 1 || 0 || 6 || D1

|| 5 || 0 || 0 || 5 || B1

|| 5 || 0 || 0 || 5 || A1

|| 8 || 0 || 0 || 8 || C1

|| 5 || 0 || 0 || 5 || A2

|| 2 || 0 || 1 || 6 || C2

|| 11 || 0 || 0 || 11 || C3

|| 3 || 0 || 0 || 3 || E2

|| 2 || 0 || 0 || 2 || B2

|| 5 || 0 || 0 || 5 || D2

|| 5 || 0 || 0 || 5 || B3

|| 8 || 0 || 0 || 8 || E3

|| 8 || 1 || 0 || 11 || A3

|| 5 || 0 || 0 || 5 || F3

|| 3 || 0 || 0 || 3 || D3

|| 6 || 0 || 0 || 6 || D4

|| 1 || 0 || 0 || 1 || E4

|| 4 || 0 || 0 || 4 || A4

|| 6 || 1 || 0 || 9 || B4

|| 4 || 0 || 0 || 4 || C4

|| 5 || 0 || 0 || 5 || F4
|-
! colspan="9"| || 124 || 3 || 1 || 138 ||

 Q – Für die drei europäischen Startplätze bei den olympischen Spielen 2020 qualifizierten sich die drei besten europäischen Teams dieser WM.

Besondere Tore 
 Erstes Tor: Eugénie Le Sommer / Frankreich (75. Länderspieltor) in der 9. Minute des Eröffnungsspiels gegen Südkorea.
 Erstes Eigentor: Osinachi Ohale / Nigeria in der 37. Minute des Spiels gegen Norwegen.
 Erste Spielerin mit drei Toren in einem Spiel: Cristiane / Brasilien: im ersten Gruppenspiel gegen Jamaika
 Erste Spielerin mit fünf Toren in einem Spiel: Alex Morgan / USA: im ersten Gruppenspiel gegen Thailand
 Schnellstes Tor: Lindsey Horan / USA: 3. Minute im dritten Gruppenspiel gegen Schweden und Jill Scott / England: 3. Minute im Viertelfinale gegen Norwegen
 Spätestes Tor: Elin Rubensson / Schweden: 6. Minute der Nachspielzeit per Handelfmeter zum 5:1 gegen Thailand im zweiten Gruppenspiel

Spielerinnen 
 Die jüngste Teilnehmerin ist Mary Fowler (Australien, * 14. Februar 2003). Sie war beim ersten Spiel der Australierinnen 16 Jahre und 115 Tage alt, wurde aber im Turnier nicht eingesetzt.
 Jüngste eingesetzte Spielerin ist Jody Brown (Jamaika, * 16. April 2002), die beim ersten WM-Spiel der Jamaikanerinnen 17 Jahre und 54 Tage alt war. Sie ist die zweitjüngste Teilnehmerin.
 Die älteste Spielerin ist Formiga (Brasilien, * 3. März 1978). Sie stellte beim 1. Spiel der Brasilianerinnen einen neuen Altersrekord mit 41 Jahren und 98 Tagen auf, den bisher Christie Pearce mit 40 Jahren und 11 Tagen durch ihren Finaleinsatz 2015 hielt. Im Achtelfinale gegen Frankreich am 23. Juni 2019 wurde Formiga wiederum eingesetzt. Sie war zum Zeitpunkt des Spiels 41 Jahre und 112 Tage alt.
 Formiga ist zudem die erste Spielerin, die zum siebten Mal teilnimmt.
 Ingrid Hjelmseth (Norwegen) war mit 39 Jahren und 78 Tagen bei der Viertelfinal-Niederlage der Norwegerinnen die älteste eingesetzte Torhüterin.
 Die größte Spielerin ist – wie schon bei der WM 2011 und 2015 – mit 1,87 m Wendie Renard (Frankreich).
 Die kleinste Spielerin ist Javiera Grez (Chile) mit 1,48 m. Sie ist die einzige Spielerin unter 1,50 m. Sie wurde nur im letzten Gruppenspiel gegen Thailand zur zweiten Halbzeit eingewechselt und schied danach mit ihrer Mannschaft aus.
 Insgesamt nehmen 17 Spielerinnen teil, die bereits bei einer vorangegangenen Weltmeisterschaft den Titel gewonnen haben (12 US-Amerikanerinnen, davon zwei 2015 nicht eingesetzte Torhüterinnen, und 5 Japanerinnen, die 2011 den Titel erlangten)
 Insgesamt standen mindestens 73 Spielerinnen (davon 8 US-Amerikanerinnen, 7 Chinesinnen, 7 Neuseeländerinnen und 6 Schwedinnen) in den Kadern, die vor der WM mindestens 100 Länderspiele bestritten haben, davon zwei mit mindestens 200 Länderspielen. Hayley Lauder/Schottland machte als erste Spielerin bei der WM ihr 100. Länderspiel, schied aber mit ihrer Mannschaft nach der Gruppenphase aus. Kristine Minde/Norwegen konnte im dritten Gruppenspiel und Alexandra Popp/Deutschland im Achtelfinale ebenfalls ihr 100. Länderspiel machen. Weitere Spielerinnen, die die Möglichkeit hatten während der WM ihr 100. Länderspiel zu machen, schieden vorzeitig aus. Im Spiel um Platz 3 machte Caroline Seger ihr 200. Länderspiel. Von den Spielerinnen mit mindestens 100 Länderspielen wurden lediglich Loes Geurts, Joanne Love, Mizuho Sakaguchi, Duangnapa Sritala und Rumi Utsugi nicht eingesetzt.
 Vier Spielerinnen (Christine Sinclair, Marta, Carli Lloyd und Alex Morgan) hatten vor der WM bereits mehr als 100 Tore in Länderspielen erzielt. Sinclair (nach der Gruppenphase 182 Tore) hätte mit drei weiteren Toren in der K.-o.-Runde den Rekord von Abby Wambach (184 Tore) überbieten können, schied aber im Achtelfinale aus. Marta war vor Beginn der WM mit 15 Toren beste Torschützin bei WM-Endrunden der Frauen und steigerte den Rekord im zweiten Gruppenspiel auf 16 und im dritten Gruppenspiel auf 17 Tore.
 Nur eine Mannschaft (USA) hatte ausschließlich Spielerinnen aus heimischen Ligen im Kader. Im Kader von Jamaika standen dagegen nur Spielerinnen, die in ausländischen Ligen spielten. Die meisten Spielerinnen stellten der FC Barcelona (15) und Olympique Lyon (14).
 Die meisten Spielerinnen (73) spielten in den USA, es folgen die spanische Primera División (52) und Frankreichs Ligasystem (51). Immerhin elf WM-Teilnehmerinnen waren zu Turnierbeginn vereinslos.
 Die brasilianischen Spielerinnen spielten in den meisten verschiedenen Ländern: neben der heimischen Liga noch in acht anderen Ländern.
 In der folgenden Tabelle ist für die WM-Teilnehmer die Anzahl der in ausländischen Ligen oder Universitäten der verschiedenen Kontinentalverbände und der heimischen Liga/Universität spielenden Spielerinnen zusammengefasst (Stand: Vor der WM). Gegenüber 2015 hat die Zahl der in Europa aktiven Spielerinnen zugenommen (mehr als durch die eine zusätzliche Mannschaft hinzugekommen sind), die Zahl der in anderen Kontinenten und der Heimat aktiven Spielerinnen dagegen abgenommen. Dabei haben insbesondere die Zahlen der in Frankreich und Spanien aktiven Spielerinnen zugenommen.

Trainer 
 15 Mannschaften werden von Männern, neun von Frauen trainiert. In keiner Gruppe gibt es Mannschaften, die nur von Frauen oder Männern trainiert werden.
 Der spanische Trainer Jorge Vilda (* 7. Juli 1981) ist der jüngste und Tom Sermanni (* 1. Juli 1954) der älteste Trainer.
 Vier Mannschaften (Kanada, Neuseeland, Nigeria und Norwegen) werden von ausländischen Trainern betreut.
 Die meisten Trainer wurden im Vereinigten Königreich (5) und Schweden (3) geboren, wobei Jill Ellis/USA und Hue Menzies/Jamaika nur einen Teil ihrer Kindheit in England verbrachten. Neben ihren Heimatländern trainieren sie noch Neuseeland (Tom Sermani/Schotte), Nigeria (Thomas Dennerby/Schwede) und Norwegen (Martin Sjögren/Schwede).
 Kein(e) Cheftrainer(in) war bereits als Spieler(in) Weltmeister.
 Nur vier Länder treten wieder mit dem/derselben Cheftrainer(in) wie schon 2015 in Kanada an: Brasilien mit Vadão, Südkorea mit Yoon Duk-yeo, Thailand mit Nuengrutai Srathongvian und die USA mit Jill Ellis; vor vier Jahren waren es drei. Zudem tritt Argentinien wie 2003 und 2007 mit Carlos Borrello an.
 Nigeria tritt dagegen zum achten Mal mit einem anderen Trainer an.
 Vier Trainer treten diesmal mit anderen Mannschaften an: Thomas Dennerby (nun Nigeria, 2007 und 2011 mit Schweden), Kenneth Heiner-Møller (nun Kanada, 2007 mit Dänemark), Tom Sermanni (nun Neuseeland, 1995, 2007 und 2011 mit Australien) und Martina Voss-Tecklenburg (nun Deutschland, 2015 mit der Schweiz)
 Drei Trainerinnen (Corinne Diacre, Asako Takakura und Martina Voss-Tecklenburg) wurden früher selbst als Spielerin bei einer WM eingesetzt. Am 5. Juni 1995 spielten Takakura und Voss im Spiel Deutschland gegen Japan gegeneinander.
 Yoon Deuk-yeo nahm 1990 als Spieler für Südkorea an der Männer-WM in Italien teil, wobei er im letzten Gruppenspiel gegen Uruguay die Rote Karte erhielt.

Kontinentalmeister 
 Alle aktuellen Kontinentalmeister nehmen an der WM teil.
 Außer in Europa dienten alle Kontinentalmeisterschaften als Qualifikation für die WM.
 Zwei Kontinentalmeister (Europa und Ozeanien) treffen in einer Vorrundengruppe aufeinander.
 Nur in Gruppe B wurde kein Kontinentalmeister gelost.
 Nur der Ozeanienmeister Neuseeland konnte kein Spiel gewinnen und schied nach der Gruppenphase aus.

Allgemein 
 Alle Mannschaften, die an allen vorherigen WM-Endrunden teilgenommen hatten, konnten sich auch diesmal wieder qualifizieren: Brasilien, Deutschland, Japan, Nigeria, Norwegen, Schweden und die USA.
 Das WM-erfahrenste Land, das sich für 2019 nicht qualifizieren konnte, ist Nordkorea, das bereits an vier Weltmeisterschaften in Folge teilnahm. Nordkorea konnte bei einem Qualifikations-Turnier im April 2017 den Heimvorteil nicht nutzen und schied nach einem Remis gegen Südkorea aufgrund der weniger erzielten Tore aus, womit Nordkorea die einzige Mannschaft ist, die sich ungeschlagen nicht für die WM qualifizieren konnte.
 Chile, Jamaika als erste Mannschaft aus der Karibik, Schottland und Südafrika nahmen zum ersten Mal teil, schieden aber nach der Gruppenphase aus. Allen Neulingen gelang mindestens ein Tor, aber nur Chile konnte ein Spiel gewinnen, schoss dabei aber ein Tor zu wenig um das Achtelfinale zu erreichen.
 Mit Dänemark und Russland konnten sich zwei europäische Mannschaften nicht qualifizieren, die zuvor mehr als einmal teilgenommen hatten.
 Im Eröffnungsspiel wurde erstmals in einem WM-Spiel der Frauen ein Tor nach Videobeweis nicht anerkannt.
 Im Spiel zwischen Spanien und Südafrika gab es den ersten Strafstoß und die erste Gelb-Rote Karte nach Videobeweis.
 Die russische Schiedsrichterin Anastassija Pustowoitowa nahm 2003 als Spielerin an der WM teil.
 Im Achtelfinale spielten die verbliebenen acht europäischen Mannschaften jeweils gegen eine Mannschaft einer anderen Konföderation. 2015 gab es dagegen zwei rein europäische Duelle. Nur Spanien schied gegen Titelverteidiger USA aus, womit erstmals sieben europäische Mannschaften und zudem erstmals keine asiatische Mannschaft im Viertelfinale standen.

Zuteilung der Gruppendritten 
Im Regelwerk der FIFA sind alle möglichen Achtelfinalpaarungen der Gruppendritten festgelegt. Abhängig davon, welche drittplatzierten Teams sich tatsächlich qualifizieren, kann es zu folgenden Paarungen kommen. Die  blau  unterlegten Paarungen haben sich nach den Ergebnissen der Vorrunde ergeben:

Auswirkungen auf die FIFA-Weltrangliste 
Die USA blieben durch die sieben Siege Weltranglistenführender, womit erstmals der Weltranglistenführende den WM-Titel gewann. Der Abstand zum Zweiten Deutschland ist mit nun 121 Punkten so groß wie nie zuvor.

Obwohl Deutschland vier WM-Spiele gewann, büßte die Mannschaft Punkte ein, da es für die Siege gegen China und Spanien nur wenige Punkte, die Siege gegen Südafrika und Nigeria sogar Minuspunkte gab und die Niederlage gegen Schweden im Viertelfinale besonders ins Gewicht fiel. Dass die WM neben der USA von europäischen Mannschaften dominiert wurde, hat auch dazu geführt, dass auf Platz 2 bis 6 nun europäische Mannschaften liegen und Australien sowie Kanada aus den Top-6 fielen.

Nach der WM belegten Teilnehmer der Endrunde die ersten acht Plätze der Weltrangliste. Mit Nordkorea, das nicht qualifiziert war, folgt auf Platz 9 die erste Mannschaft, die nicht an der Endrunde teilnahm und durch Punktverluste von WM-Teilnehmern um zwei Plätze nach oben stieg. In die Wertung gingen auch die Testspiele der Teilnehmer vor der WM ein, die aber geringer als die WM-Spiele gewertet wurden.

Quelle der Werte: FIFA

Fortlaufende Rangliste 

Anmerkungen:
 Kursiv gesetzte Mannschaften waren 2019 nicht dabei, die fett gesetzte Mannschaft gewann das Turnier

Weblinks 
 FIFA.com: Statistical Kit: Players

Einzelnachweise 

 

Statistik
Weltmeisterschaft Frauen 2019